Mase (plaats), een plaats en voormalige gemeente in het Zwitserse kanton Wallis
Mase (motorfiets), een Italiaans scootermerk
Ma$e, een Amerikaanse rapper